Чорна стріла — повість Роберта Луїса Стівенсона 1883 року.
  ( — «чорна стріла») — британська 3-х ступенева ракета-носій.
  — сербський великокаліберна снайперська гвинтівка.

Фільми 

 «Чорна стріла» — американський пригодницький фільм 1948 року.
 «Чорна стріла» — американо-іспанський пригодницький фільм 1985 року.
 «Чорна стріла» — радянський пригодницький фільм 1985 року.
  — італійський пригодницький серіал 2006 року.

Інше 
 Стріла — американський драматичний, пригодницький серіал 2012 року.